Srážka nad Velkým kaňonem může znamenat:

 Srážka nad Velkým kaňonem (1956) – srážka dvou letadel nad Velkým kaňonem z roku 1956, první havárie civilních letadel, při níž zemřelo přes 100 lidí.
 Srážka nad Velkým kaňonem (1986) – srážka letadla a helikoptéry nad Velkým kaňonem, s 25 mrtvými nejsmrtonosnější havárie zahrnující hleikoptéru na území USA.